Die Football League First Division 1894/95 war die siebte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1894 und endete am 24. April 1895.

Der AFC Sunderland gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Verfolger FC Everton die dritte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Von den beiden letztjährigen Aufsteigern FC Liverpool und Small Heath musste der Klub aus Liverpool nach nur einem Jahr wieder in die zweitklassige Second Division zurückkehren. Diesen Klub sollte in der Folgesaison der Zweitligameister FC Bury nach einem 1:0 im „Testspiel“ der beiden Teams gegeneinander ersetzen.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des AFC Sunderland 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1894/95 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ (engl. „Test Matches“) zu bewähren. Auch in der Saison 1894/95 kam es zu Testspielen zwischen den drei letztplatzierten Erstligisten FC Stoke, Derby County und FC Liverpool sowie den besten Zweitligisten FC Bury, Notts County und Newton Heath, woraus der FC Bury, Derby County und der FC Stoke als die sportlichen Sieger hervorgingen.

Weblinks 
 England 1894-95 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1894/95
Fußballsaison 1894/95